El término Jonquières puede referirse a:

 Jonquières,  comuna francesa situada en el departamento de Aude.
 Jonquières, comuna francesa situada en el departamento de Hérault.
 Jonquières, comuna francesa situada en el departamento de Oise.
 Jonquières, comuna francesa situada en el departamento de Tarn.
 Jonquières, comuna francesa situada en el departamento de Vaucluse.